Laocoonte – personaggio della mitologia greca, sacerdote troiano
 Laocoonte – personaggio della mitologia greca, argonauta
 Laocoonte – dipinto di El Greco
 Laocoonte – dipinto di Francesco Hayez
 Gruppo del Laocoonte – scultura ellenistica conservata nel Museo Pio-Clementino dei Musei Vaticani, nella Città del Vaticano